La Serie A2 2018-2019 è il torneo di secondo livello del campionato italiano di hockey su pista per la stagione 2018-2019. La competizione è iniziata il 13 ottobre 2018 e si è conclusa il 5 maggio 2019.

Al termine della stagione regolare è stato promosso in Serie A1 il , mentre dopo i play-off promozione è stato promosso il ; sono retrocessi in Serie B l' e il .

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Risultati

Classifica finale 

Legenda:
  Partecipa ai play-off promozione.
      Promosso in Serie A1 2019-2020.
      Retrocesso in Serie B 2019-2020.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Play-off promozione

Tabellone

Semifinali 
 (2) Correggio vs. (5) Maliseti

 (3) Roller Bassano vs. (4) Montecchio

Finale 
 (2) Correggio vs. (4) Montecchio

Verdetti

Coppa Italia di serie A2

Squadre partecipanti

Tabellone

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Edizioni del campionato italiano di hockey su pista di secondo livello
Italia
Italia